Ugolino Martelli ist der Name folgender Personen:

* Ugolino Martelli (Botaniker) (1860–1934), italienischer Botaniker 

Siehe auch:
 Hugolin Martelli